Takao bezeichnet:

 Takao (Berg), Berg in der Nähe von Tokio
 Takao (Schiff, 1932), Schwerer Kreuzer der kaiserlich-japanischen Marine
 Kaohsiung, japanischer Name der taiwanesischen Stadt 1895–1945

Takao ist der Familienname folgender Personen:
 Kazuyuki Takao (* 1967), japanischer Beachvolleyballspieler
 Ryū Takao (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ryusei Takao (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Shushila Tākao (* 1986), neuseeländische Schauspielerin und Model

Sonstiges:
 Takao Tozan Dentetsu, japanische Bahngesellschaft